

Март 
 6 марта — Ханаб-Пакаль, знатный житель и, возможно, правитель Баакульского царства со столицей в Паленке.
 Секунд Трентский, церковный деятель Лангобардского королевства, аббат и историк.

Август 
 13 августа — Евдокия, первая жена византийского императора Ираклия I.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Аэд Уариднах, король Айлеха и верховный король Ирландии (604—612).
 Берта Кентская, жена кентского короля Этельберта I.
 Гундемар, король вестготов (610—612).
 Коналл Лаэг Брег, король Бреги (604—612).
 Теодеберт II, король франков (596—612).
 Флорентина из Картахены, святая римско-католической церкви, дева, аббатиса.

0612
Умершие в 612 году